Breakers lehetséges jelentései:

Zene 
 Breakers (dal) – a Local Natives dala a Hummingbird albumról
 Breakers (együttes) – dán rockegyüttes

Média és szórakozás 
 Breakers (sorozat) – ausztrál televíziós program
 Breakers (videójáták) – 1996-os verekedős játék